A Szikla-sziget rejtelmei (eredeti cím: Rock Island Mysteries) 2022-től vetített ausztrál vígjátéksorozat, amelyet Matthew Cooke, Vincent Lund és Michael Ford alkotott. A főbb szerepekben Alexa Curtis, Noah Akhigbe, Inessa Tan, Ryan Yeates és Izellah Connelly látható.

Ausztráliában 2022. május 2-án a 10 Shake, míg Magyarországon a Nickelodeon muatatta be 2022. október 17-én. Magyarországon a TeenNick is bemutatja 2023. április 3-án.

Cselekmény 
A sorozat a 14 éves Taylornak és Taylor barátainak kalandjait követi nyomon, akik felfedezik a gyönyörű és titokzatos Szikla-szigetnek a titkait. Taylor mindent megtesz azért, hogy Charlie eltűnt nagybátyját megtalálja miközben a csapat folyamatosan új rejtélyekbe botlik bele.

Szereplők

Főszereplők

Mellékszereplők

Magyar változat 
 Felolvasó: Juhász Zoltán
 Magyar szöveg: Csigás Tünde
 Szinkronrendező: Gaál Erika

A szinkront a Labor Film Szinkronstúdió készítette.

Évados áttekintés

Évadok

1. évad (2022)

2. évad (2023)

A sorozat készítése 
A 20 részes sorozatot 2021-ben forgatták a Queensland állambeli Gold Coaston és Port Douglasban, és a FremantleMedia Australia produkciója a Network 10 és a Nickelodeon International számára.

A sorozatot Matthew Cooke, Vincent Lund és Michael Ford készítette. A forgatókönyvet Stephen Vagg producer írta, az írók Sam Carroll, Alix Beane, David Hannam, Marisa Nathar, Natesha Somasundaram, Trent Roberts, Jessica Brookman és Hannah Samuel voltak.

2022. októberében a Network 10 és a Nickelodeon bejelentette, hogy berendelték a sorozat második évadját amelynek a premierje 2023-ban lesz látható.

Jegyzetek

További információk 

2022-ben bemutatott televíziós sorozatok
Televíziós drámasorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Ausztrál televíziós sorozatok